Cinclidotus är ett släkte av bladmossor. Cinclidotus ingår i familjen Cinclidotaceae. 

Cinclidotus är enda släktet i familjen Cinclidotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Cinclidotus